Лига конференций УЕФА 2021/22 — первый сезон Лиги конференций УЕФА ( ; UECL) — ежегодного соревнования футбольных клубов, входящих в состав УЕФА. Клубы смогут претендовать на участие в соревнованиях на основе результатов их выступления в национальных лигах и кубковых соревнованиях. Турнир является третьим по рангу в системе соревнований европейского клубного футбола, после Лиги чемпионов и Лиги Европы. На ранних этапах турнир имел название «Лига Европы 2», но в сентябре 2019 УЕФА утвердила третий по значимости клубный европейский турнир с названием «Лига конференций».

Финал сыгран на стадионе Арена Комбетаре в столице Албании Тиране. Победитель Лиги конференций 2021/2022 автоматически получит право на участие в групповом этапе Лиги Европы 2022/23, если клубу не удастся пробиться в групповой этап Лиги чемпионов 2022/23.

24 июня 2021 года УЕФА одобрил предложение об отмене правила выездных голов во всех клубных турнирах УЕФА, которое использовалось с 1965 года. Таким образом, если в двухматчевом противостоянии две команды забивают одинаковое количество голов, победитель будет определяться не числом голов, забитых каждой командой на выезде, а игрой в дополнительное время и, в случае удержания ничейного результата, в серии пенальти.

Участники 
В розыгрыше Лиги конференций 2021/2022 годов приняли участие 184 команды из 55 футбольных ассоциаций УЕФА. Количество мест распределялось согласно положению клубов в таблице коэффициентов УЕФА:

 Ассоциации с рангом 1-5 заявляют по 1 команде
 Ассоциации с рангом 6-15 и 51-55 заявляют по 2 команды
 Ассоциации с рангом 16—50 (кроме Лихтенштейна) заявляют по 3 команды
 Лихтенштейн заявляет 1 команду
 20 команд, выбывших на разных стадиях розыгрыша Лиги чемпионов 2021/2022
 26 команд, выбывших на разных стадиях розыгрыша Лиги Европы 2021/2022

Рейтинг ассоциаций 
Рейтинг футбольных ассоциаций и, соответственно, распределение мест в Лиге конференций УЕФА 2021/2022 среди стран формируется на основании таблицы коэффициентов УЕФА, в которой для этого розыгрыша учитываются результаты выступлений клубов в официальных европейских клубных соревнованиях с сезона 2015/2016 до сезона 2019/2020 включительно.

В столбце «Кол-во клубов» приведено количество команд на начало турнира (перед первым квалификационным раундом). В столбце «Прим.» указано количество команд, пополнивших Лигу конференций по ходу турнира из других Еврокубков.

* От Испании не участвовало ни одной команды, т.к. квалифицировавшийся через национальный чемпионат в Лигу конференций «Вильярреал» выиграл Лигу Европы и был квалифицирован в Лигу чемпионов (по регламенту УЕФА от одной страны может участвовать более 7 клубов, если победитель Лиги Европы или Лиги чемпионов не квалифицируется в еврокубки по итогам национального чемпионата).

Распределение команд по этапам 

Согласно регламенту, действующий победитель Лиги конференций УЕФА квалифицируется в групповой этап Лиги Европы. Однако сезон 2021/22 является первым, в котором Лига конференций будет проводиться, и зарезервированное за победителем этого турнира место в Лиге Европы УЕФА остаётся свободным. Поэтому в систему распределения команд внесены изменения:

 Обладатель кубка ассоциации 16 (Кипр) переведён со второго квалификационного раунда Лиги конференций в третий квалификационный раунд Лиги Европы.
 Обладатели кубков ассоциаций 30 (Словакия) и 31 (Лихтенштейн) стартуют со второго квалификационного раунда вместо первого квалификационного раунда.

Вильярреал, попавший в Лигу конференций УЕФА по результатам национального чемпионата, стал победителем Лиги Европы УЕФА 2020/2021 и занял зарезервированное за ним место в Лиге чемпионов УЕФА 2021/2022. В связи с этим в систему распределения команд внесены изменения:

 Обладатели кубков ассоциаций 17 (Швейцария) и 18 (Греция) стартуют с третьего квалификационного раунда вместо второго квалификационного раунда.
 Обладатели кубков ассоциаций 32 (Словения), 33 (Венгрия), 34 (Люксембург) и 35 (Литва) стартуют со второго квалификационного раунда вместо первого квалификационного раунда.

Команды 

Метки в скобках показывают способ квалификации каждой команды на место своего стартового раунда:
 ОК: Обладатель Кубка;
 2-е, 3-е, 4-е, 5-е, 6-е и т. д.: место в национальном чемпионате в предыдущем сезоне;
 КЛ: Обладатель Кубка лиги;
 РС: Победитель регулярного сезона;
 ПО: Победитель плей-офф за место в Лиге конференций;
 ЛЧ: Перешедшие из Лиги чемпионов команды:
 1КР: Проигравшие в первом отборочном раунде;
 ПР: Проигравшие в предварительном отборочном раунде (Ф: финал; ПФ: полуфинал);
 ЛЕ: Перешедшие из Лиги Европы команды:
 ГР: Занявшие третье место на групповом этапе;
 ПО: Проигравшие в отборочном раунде плей-офф;
 3КР ЧП/ППЛ: Проигравшие в третьем отборочном раунде (Путь чемпионов/представителей лиг).

В соревнованиях примут участие три команды, не выступающие в высшем национальном дивизионе: Гагра (Тбилиси) (2-й дивизион), Силекс (2-й дивизион), Вадуц (2-й дивизион).

Расписание 
Все процедуры жеребьёвки будут проведены в штаб-квартире УЕФА в Ньоне, Швейцария.

Квалификация

Первый квалификационный раунд

Второй квалификационный раунд

Третий квалификационный раунд

Плей-офф

Чемпионский путь

Матчи 

|}

Путь представителей лиг

Матчи 

|}

Распределение команд перед жеребьёвкой группового этапа 

В групповом этапе участвуют 32 клуба, разделенные на восемь групп по четыре команды, с условием того, что команды из одной страны не могут встретиться друг с другом. Для жеребьевки команды будут посеяны в четыре корзины согласно клубным коэффициентам. В каждой группе команды играют друг против друга дома и на выезде.

Победители групп выходят в 1/8 финала, а команды, занявшие второе место — в 1/16 финала, где к ним присоединятся 8 третьих команд по итогам группового этапа Лиги Европы.

Жеребьёвка группового этапа пройдёт 27 августа в швейцарском Ньоне. Всего в групповом этапе будут играть 32 команды:.

 1-я корзина:
  Рома 90.000
  Тоттенхэм Хотспур 88.000
  Базель 49.000
  Славия (Прага) 43.500
  Копенгаген 43.500
  Гент 26.500
  АЗ 21.500
  ЛАСК 21.000

 2-я корзина:
  Фейеноорд 21.000
  Карабах 21.000
  Маккаби (Тель-Авив) 20.500
  ПАОК 20.000
  Ренн 19.000
  Партизан (Белград) 18.000
  ЧФР Клуж 16.500
  Заря (Луганск) 15.000

 3-я корзина:
  Унион (Берлин) 14.714
  Алашкерт 10.500
  ЦСКА (София) 8.000
  Витесс 7.840
  Слован (Братислава) 7.500
  Яблонец 7.000
  Флора 6.250
  Кайрат 6.000

 4-я корзина:
  Линкольн Ред Импс 5.750
  Раннерс 5.575
  Анортосис 5.550
  Омония 5.550
  ХИК 5.500
  Маккаби (Хайфа) 4.875
  Будё-Глимт 4.200
  Мура 3.000

Таблицы с расположением команд на групповом этапе

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Плей-офф

Сетка турнира

Квалифицировавшиеся команды

Из Лиги конференций

Из Лиги Европы

Стыковые матчи 

Первые матчи прошли 17 февраля, ответные — 24 февраля 2022 года.

|}

1/8 финала 
Первые матчи прошли 10 марта, ответные — 17 марта 2022 года.

|}

1/4 финала 
Первые матчи прошли 7 апреля, ответные — 14 апреля 2022 года.

|}

1/2 финала 
Первые матчи прошли 28 апреля, ответные — 5 мая 2022 года.

|}

Финал 

Финал прошёл 25 мая 2022 года на Арене Комбетаре в Тиране. Жеребьёвка для определения «домашней» команды состоялась 18 марта 2022 года, сразу после жеребьёвки 1/2 финала.

См. также 
 Лига чемпионов УЕФА 2021/2022
 Лига Европы УЕФА 2021/2022
 Суперкубок УЕФА 2021
 Суперкубок УЕФА 2022

Примечания

Ссылки 
 

Европейский футбол в сезоне 2021/2022
Сезоны Лиги конференций УЕФА